В парному розряді жіночого тенісного турніру Taiwan Open 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Лі Антонопліс і Барбара Геркен виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Сьюзен Лео 6–1, 6–2.

Сіяні пари 

 Сенді Коллінз /  Шерон Волш (півфінал)
 Джиджі Фернандес /  Сьюзен Лео (фінал)

 Каріна Карлссон /  Марія Ліндстрем (1-ше коло)
 Anna Maria Fernández /  Джулі Річардсон (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Taipei Women's Championship